Tisma kan avse:
Tisma, en kommun i Nicaragua
Tisma (insekter), ett släkte av bönsyrsor